Derby Gdańska – derby piłkarskie z udziałem najwyżej notowanych klubów piłkarskich Gdańska: Lechii, Gedanii i Polonii.

Starsze są derby Lechii i Gedanii, sięgające 1945 roku, jednakże więcej rozegrano pojedynków Lechii i Polonii – 31. Część pojedynków rozegrano na szczeblu centralnym: w II lidze oraz w Pucharze Polski.

Od sezonu 1999/2000 najczęściej rozgrywane są mecze Gedanii i Polonii – 20 pojedynków w IV lidze i klasie okręgowej.

Derbami Gdańska bywają nazywane także mecze z udziałem zespołu rezerw Lechii Gdańsk.

Kluby 
Lechia jest najbardziej utytułowanym gdańskim klubem piłkarskim i jedynym, który odnotował występy w Ekstraklasie. Gedania jest najstarszym polskim klubem piłkarskim Gdańska i całego Trójmiasta, pierwszym gdańskim uczestnikiem mistrzostw Polski (1946) oraz jedynym gdańskim klubem zgłoszonym do polskich rozgrywek przedwojennych (Klasa A 1939/1940). Lechia, Gedania i Polonia są jedynymi klubami z Gdańska, które występowały w II lidze.

Bilans 
 Lechia – Gedania (13 meczów):
 10 zwycięstw Lechii
 3 zwycięstwa Gedanii
 Lechia – Polonia (31 meczów):
 12 zwycięstw Lechii
 12 remisów
 7 zwycięstw Polonii
 Gedania – Polonia (2 mecze):
 1 zwycięstwo Gedanii
 1 zwycięstwo Polonii

Pozycje ligowe

Uwagi

Przypisy 

Gdańsk
Gedania Gdańsk
Lechia Gdańsk
Zawody sportowe w Gdańsku